Harpswell – parrocchia civile del Lincolnshire (Regno Unito)
Harpswell – città della Contea di Cumberland, Maine (Stati Uniti d'America)